Гран-Фужере́, Ґран-Фужере () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південний захід від Парижа, 45 км на південь від Ренна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 938 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2246,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Гран-Фужере на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Гран-Фужере на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Примітки 

Муніципалітети департаменту Іль і Вілен